Catavi puede referirse a:

Catavi, población minera en Bolivia, ubicado en el departamento de Potosí.
 Catavi, población en Bolivia, ubicado en el departamento de La Paz.